РТ-2ПМ «То́поль» (индекс ГРАУ комплекса/ракеты — 15П158/15Ж58, по договору СНВ — РС-12М, по классификации НАТО — SS-25 Sickle, в переводе — Серп) — советский/российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трёхступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж58.

История разработки 

 Хронология работ
Разработка нового стратегического ракетного комплекса на базе твердотопливной МБР РТ-2П с размещением новой ракеты на самоходном автомобильном шасси была начата в Московском институте теплотехники в 1975 году под руководством главного конструктора А. Д. Надирадзе (после его смерти — Б. Н. Лагутина)

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 668-212 о разработке ракетного комплекса «Тополь» вышло 19 июля 1977 года.

Первое лётное испытание ракеты состоялось 27 октября 1982 года на полигоне «Капустин Яр» и закончилось неудачно.

Второй (по другим данным, первый) пуск был проведён 8 февраля 1983 года на полигоне Плесецк боевым расчётом 6-го  и был успешным. Первые три испытательных пуска проводились из переоборудованной специально для этих работ шахтной пусковой установки ракеты РТ-2П.

10 августа 1983 года проведён четвёртый пуск ракеты РС-12М, он стал первым, осуществлённым с самоходной пусковой установки 15У128.

Всего на этапе совместных лётных испытаний комплекса с февраля 1983 года по 23 декабря 1987 года было проведено 16 пусков ракет.

На вооружение ракетный комплекс был принят 1 декабря 1988 года.

 Задействованные структуры
В разработке и производстве боевых и учебных средств комплексов «Тополь» были задействованы следующие структуры:
 Ракета — Московский институт теплотехники, Москва (разработка); ПО «Воткинский завод», Воткинск, Удмуртская АССР (производство);
 Система прицеливания ракеты — ЦКБ «Арсенал» (разработка) и ПО «Завод „Арсенал“», Киев, УССР (производство);
 Система управления — Ленинградское оптико-механическое объединение, Ленинград (разработка/производство);
 Приводы — ВНИИ «Сигнал», Ковров, Владимирская обл. (разработка); Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского, Люберцы, Московская обл. (производство);
 Пусковая установка и машина обеспечения — ЦКБ «Титан» (разработка) и ПО «Баррикады», Волгоград, Волгоградская обл. (производство);
 Базовые несущие конструкции (БНК) для ракет — НПО «Союз», Дзержинский, Московская обл. (разработка);
 Полигонные испытания — Софринский артиллерийский полигон.

Производство 
С ноября 1984 года по сентябрь 1994 года в период серийного изготовления элементов комплекса и постановки ракетных полков на боевое дежурство было проведено 32 контрольно-серийных пуска (в защиту партии). За период эксплуатации ПГРК в РВСН с апреля 1988 года по ноябрь 2005 года выполнено 33 учебно-боевых пуска ракеты РТ-2ПМ.

Развёртывание 
Первый ракетный полк с РК «Тополь» был поставлен на боевое дежурство 23 июля 1985 года (по другим данным - 20 июля), ещё до завершения совместных лётных испытаний в 14-й ракетной дивизии (Йошкар-Ола) (командир — полковник Дрёмов В. В.), а до конца 1985 года — ещё один ракетный полк.

27 мая 1988 года на БД заступил первый полк, в состав дивизионов которого входил усовершенствованный подвижный командный пункт (ПКП), оснащённый новой автоматизированной системой управления.

Конструкция 
 
 
 
 
РТ-2ПМ выполнена по схеме с тремя маршевыми ступенями, каждая из которых оснащена РДТТ с одним неподвижным соплом. Полная масса ракеты составляет 45 тонн.

 Первая ступень ракеты имеет массу 27,8 т, длину 8,1 м и диаметр 1,8 м. Хвостовой отсек имеет цилиндрическую форму, на его наружной поверхности размещены аэродинамические рули (решётки) и стабилизаторы. Управление полётом во время работы первой ступени осуществляется за счёт поворотных газодинамических и аэродинамических рулей (решёток).
 Вторая ступень имеет диаметр 1,55 м.
 Третья ступень имеет диаметр 1,34 м.

Головная часть ракеты состоит из одного боевого блока и отсека с двигательной установкой и системой управления. На ракете применена система управления инерциального типа, обеспечивающая управление полётом ракеты, проведение регламентных работ на ракете и пусковой установке, предстартовую подготовку и пуск ракеты.

На весь срок эксплуатации ракета размещается в герметизированном транспортно-пусковом контейнере (ТПК) длиной 22,3 м и диаметром 2 м, в котором поддерживаются постоянная температура и влажность.

Пусковая установка смонтирована на базе семиосного шасси МАЗ-7912 (поздние модификации - на базе МАЗ-7917, отличавшемся увеличенной примерно на 1 м длиной и доработанными кабинами экипажа), оно оснащено агрегатами и системами, обеспечивающими транспортировку, поддержание в установленной степени боевой готовности, подготовку и проведение пуска ракеты.

Для проведения пуска ракеты пусковая установка вывешивается на домкратах и горизонтируется. Пуск ракеты производится после подъёма контейнера в вертикальное положение с помощью порохового аккумулятора давления, размещаемого в транспортно-пусковом контейнере — «миномётный старт».

Корпуса двигателей всех трёх ступеней изготовлены из композиционных материалов.

Тип головной части: отделяемая моноблочная (повышенного класса мощности) термоядерная с высокоскоростным неуправляемым боевым блоком мощностью 1 Мт. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает требуемое для поражения объектов предельно малое отклонение от точки прицеливания.

В процессе эксплуатации РК ракета находится в транспортно-пусковом контейнере, размещённом на подвижной ПУ, которая создана на основе 7-осного колёсного тягача МАЗ-7917. Установка оборудована бортовой инерциальной навигационной системой, которая обеспечивает возможность автономно осуществить пуск ракеты с любой пригодной точки маршрута боевого патрулирования. Пуск может быть осуществлён также из укрытия (спецсооружения с раздвижной крышей) в районе постоянной дислокации.

Помимо подвижной ПУ, в состав комплекса входят командный пункт
и другие вспомогательные агрегаты, размещённые на 4-осных колёсных шасси повышенной проходимости (МАЗ-543А, МАЗ-543М).

Часть ПГРК «Тополь» была развёрнута во вновь создаваемых позиционных районах (ПР), а часть — в переоборудованных ПР из-под демонтированных ПГРК средней дальности «Пионер» в соответствии с Договором о РСМД 1987 г.

Массовое развёртывание ПГРК «Тополь» в составе группировки РК РВСН позволило решить проблему её живучести в условиях возможного ядерного удара. За счёт выживаемости ПГРК «Тополь» на их долю приходилось сохранение более 60 процентов потребного потенциала ответного удара с учётом наличия в составе группировки железнодорожных комплексов с ракетами РС-22.

Использование твердотопливных ракет дало определённые преимущества: значительно уменьшило время их подготовки к пуску по сравнению с жидкостными, для которых предусматривалась заправка жидким топливом на старте; упростило эксплуатацию РК; исключило возможность пролива жидкого топлива во время заправки, отравления личного состава и загрязнения окружающей среды агрессивными компонентами этого топлива, и вследствие этого повысило экологическую безопасность средств РВСН.

Кроме того, по оценке американских специалистов, твердотопливные ракеты более экономичны в эксплуатации. В информационных материалах сообщалось, что система на основе твердотопливной ракеты «Минитмэн» («Minuteman») имела расходы на эксплуатацию в 10 раз меньше, чем система на основе жидкостной ракеты «Титан-2». При этом сроки службы ракет на твёрдом топливе, по опыту эксплуатации в США, составляют от 10 до 15 лет и могут быть доведены до 20 лет, подтверждением чему является МБР «МХ», которая находилась на боевом дежурстве с 1986 по 2005 год.
Для ракет «Тополь» срок эксплуатации увеличен с 10 лет до 21 года, по прогнозам надёжности возможно продление сроков эксплуатации до 23 лет. 03.09.2011 произведён успешный запуск ракеты «Тополь» производства 1988 года.

ПГРК «Тополь» с МБР четвёртого поколения межконтинентальной дальности выгодно отличался от своих предшественников РК «Темп-2С» и «Пионер».
К основным преимуществам ПГРК «Тополь» относились: более высокая манёвренность, степень маскировки, возможность пуска ракет с заранее подготовленных точек маршрута и, вследствие этого, более высокая живучесть. Более совершенное боевое оснащение РК и более высокая точность попадания в цель позволяли использовать его для решения всего спектра стратегических задач.

Сравнительная характеристика

Эксплуатация и перспективы 
 

Максимальное количество ракет «Тополь», находившихся на вооружении РВСН — 369 единиц.

В 2007 году было ликвидировано 36 пусковых установок «Тополь», выслуживших установленные сроки эксплуатации. По состоянию на январь 2008 года, на боевом дежурстве находилось 213 ракет «Тополь».

За последние несколько лет количество находившихся на вооружении РТ-2ПМ «Тополь» стремительно сокращалось. Так, если по данным на декабрь 2010 года, в составе РВСН оставалась 171 единица ПГРК «Тополь», по состоянию на начало 2016 года на вооружении РВСН предположительно находилось уже 72 единицы ПГРК «Тополь», а к началу 2020 года их количество сократилось до 45 ракет. В настоящее время ракетные комплексы «Тополь» постепенно заменяются в войсках более современными мобильными ракетными комплексами РС-24 «Ярс».

По информации, полученной от представителя РВСН после пуска ракеты комплекса «Тополь» из Плесецка 3 сентября 2011 года:
<blockquote>«Прогнозируемая оценка надёжности и технического состояния ракетного комплекса „Тополь“ указывает на принципиальную возможность дальнейшего продления сроков его эксплуатации, которые в настоящее время составляют 23 года (при первоначально установленном гарантийном — 10 лет)».

Данные по срокам эксплуатации непосредственно ракет комплекса были сообщены после пуска 3 ноября 2011 с космодрома Плесецк (ракета 1987 года изготовления), целью которого было подтверждение стабильности лётно-технических характеристик ракет в продлённые до 24 лет сроки эксплуатации, а также оценка возможности продления их сроков эксплуатации до 25 лет.

Где можно увидеть 

ВДНХ Москва
 С 2008 года 3 машины из 6, входящих в комплекс, демонстрируются в Санкт-Петербургском Артиллерийском музее.
 На Красной площади. Впервые участвовал на параде 7 ноября 1990 года. Затем участвовал на парадах 9 мая 2008 года и 9 мая 2009 года. На парадах 2008 и 2009 годов участвовали по 4 машины.
 Один экспонат находится на открытой экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации.
 Комплекс представлен в филиале Центрального музея РВСН в Учебном центре Военной академии РВСН им. Петра Великого в Балабанове Калужской области.
 В городе Одинцово Московской области на открытой площадке местного краеведческого музея.

Снимки следа пуска 10 октября 2013 с борта МКС:

Новосибирск. Микрорайон Пашино.

См. также 
 MGM-134 Midgetman
 Старт — ракета-носитель, созданная на базе РТ-2ПМ.
 Тополь-М
 Циркон (гиперзвуковая ракета)
 Искандер-М
 Стратегические ядерные силы Российской Федерации — состав, количество.

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 РС-12М «Тополь» Испытание ракетой — 03.09.2011
 РС-12М «Тополь» 15Ж58 РТ-2ПМ SS-25 "Sickle
 Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» (РС-12М)
 Видеосюжет
 Модель в масштабе 1:35, topol158.narod.ru
 Асимметричный старт. Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» (РС-12М).
 

Военная продукция Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Военная продукция завода «Баррикады»
Военная продукция киевского завода «Арсенал»
Военная продукция Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения
Военная продукция ЛОМО
Военная продукция Московского института теплотехники
Военная продукция Федерального центра двойных технологий «Союз»
Ракетно-ядерное оружие СССР
Ракетно-ядерное оружие России